

Persone 
 Seria Fukagawa – doppiatrice giapponese
 Tomotaka Fukagawa – calciatore giapponese
 Yoshihiro Fukagawa – regista giapponese

Urbanistica 
 Fukagawa Route – strada del Giappone
 Fukagawa-Rumoi Expressway – autostrada del Giappone

Altro 
 Fukagawa – città della regione di Hokkaido, in Giappone
 Fukagawa – quartiere di Tokyo, in Giappone
 Stazione di Fukagawa – stazione dell'omonima città giapponese
 Museo Fukagawa Edo – museo di storia di Tokyo
 Fukagawa Matsuri – festival tenuto a Tokyo